Любовь к жизни:

 «Любовь к жизни» — рассказ Джека Лондона.
 «Любовь к жизни» — бразильский телесериал.
 «Любовь к жизни» — альбом архангельской рок-группы «Облачный край».